

Patronyme 

 Agustín Parrado García (1872-1946), cardinal espagnol de l'Église catholique ;
 Alma María Pérez Parrado (2001-), taekwondoïste espagnole ;
 Fernando Parrado (1949-), rescapé d'accident aérien.

Paronyme 
 Rod Paradot, acteur français

Patronyme hispanique